Perseptóle (grego: Περσέπτολις) era uma personagem da mitologia grega. Segundo algumas fontes é filho de Nausícaa e Telêmaco  (filho de Odisseu e neto de Anticleia), segundo outras é filho de Telêmaco e Policasta, a filha do rei Nestor,

De acordo com Aristóteles, Telêmaco se casou com Nausícaa e depois tiveram Perseptóle.

De acordo com Díctis de Creta, o filho de Telêmaco e Nausícaa se chamava Ptoliporto. Este nome, que significa saqueador de cidades, foi dado por Odisseu.

Árvore genealógica baseada em Díctis de Creta:

Mitologia grega